Мессинский пик солёности, также Мессинский кризис солёности — геологическое событие в истории Средиземного моря, в ходе которого произошло несколько (по современным представлениям, восемь) циклов его частичного или практически полного высыхания в конце миоцена, 5,96—5,33 млн лет назад (Мессинский ярус).

Два основных пролива, связывавших Средиземное море с Атлантическим океаном, закрылись в миоцене. Бетийский пролив, проходящий через южную Испанию, закрылся раньше, в конце тортона — начале мессиния; Рифский пролив, проходящий через Северное Марокко, закрылся около 6,08 млн лет назад.

Причины 
В конце миоцена, до образования Гибралтарского пролива, Средиземное море соединялось с Атлантическим океаном более мелким проливом. Уровень Мирового океана поднялся на ~ 10 м. Реки не могли компенсировать испарение.

Высыхание происходило за время порядка тысячелетия, а наполнение — за месяцы; в некоторых местах расчётная скорость нарастания уровня воды должна была составлять около 10 м/сут.

Впоследствии слой соли на дне заполненного моря уже не растворялся, так как был защищён осадочными отложениями. Бурение морского дна, выполненное американским исследовательским судном , обнаружило 11 слоёв соли, разделённых осадочными породами, которые образуют двухкилометровую толщу.

Климат 
Климат на обнажённом дне моря неизвестен, на Земле нет сравнимых мест. Нет даже согласия в том, высыхало ли море полностью; наиболее вероятно, что на его дне оставались как минимум 3—4 сильносолёных озера, в которые впадали крупные реки.

Расчёты показывают, что на уровне поверхности в 4 км ниже уровня океана температура должна была быть на 40 °C выше, то есть до +80 °C, а давление воздуха должно быть от 1,45 до 1,71 атм (1102—1300 мм ртутного столба). Влажность воздуха оценить трудно, но неглубокие районы, скорее всего, были очень сухими.

Глобальные эффекты 
Вода Средиземного моря перераспределялась в Мировом океане, что должно было привести к повышению его уровня на величину до 10 метров. Также отложение солей под уровнем высохшего моря должно было заметно понизить солёность океана.

Примечания

Ссылки 
 Roveri et al. (2008). «A high-resolution stratigraphic framework for the latest Messinian events in the Mediterranean area». Stratigraphy 5 (3-4): 323—342

Миоцен
Палеогеография
Средиземное море
История Средиземноморья